Culmacris är ett släkte av insekter. Culmacris ingår i familjen Morabidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Culmacris